Apple je anglický výraz pro jablko, může označovat více věcí:

 Apple Inc. – americkou počítačovou firmu, dříve Apple Computer.
 Apple Corps – britskou multimediální společnost
 Apple Records – dceřinou společnost Apple Corps, produkční firmu hudební skupiny Beatles.
 Apple – album rockové skupiny Mother Love Bone
 Apple (družice) – indická telekomunikační družice.
 Big Apple (Velké jablko) – přezdívku pro město New York.